Населені пункти в Чехії:

 Докси (Чеська Липа)
 Докси (Кладно)